Södersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södersjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (26 ha)
Södersjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (38,2 ha)
Södersjön (Almunge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (59 ha)
Södersjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (5,32 ha)
Södersjön (Roslags-Kulla socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (2,7 ha)
Södersjön (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (4,97 ha)
Södersjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Södersjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (6,99 ha)
Södersjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (39,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn